Гурій — чоловіче ім'я.

Відомі носії 

Савін Гурій Миколайович (* 19 січня (1 лютого) 1907, Весьєгонськ — 28 жовтня 1975, Київ) радянський вчений у галузі механіки, академік АН УРСР.
Гурій (Кузьменко) — єпископ Російської православної церкви; архієрей Української Православної Церкви (Московського Патріархату) на спочинку.
Бухало Гурій Васильович (31 березня 1932, с. Дермань, Здолбунівського району Рівненської області — 5 травня 2008, Рівне) — історик, краєзнавець.
Марчук Гурій Іванович (8 червня 1925 — 26 березня 2013) — академік Академії наук СРСР та Російської академії наук, фахівець у галузі обчислювальної математики, фізики атмосфери, геофізики, президент Академії наук СРСР (1986–1991).
Гурій (Апалько)  (Микола Петрович Апалько; 30 травня 1956, селище Льнозавод, Полоцький район, Вітебська область) — єпископ Російської православної церкви, архієпископ Новгородський та Лідський; керуючий справами Білоруського екзархата РПЦ.
Миткевич Гурій Васильович (*15 листопада (27 листопада) 1860(18601127) — †24 лютого (9 березня) 1906) — офіцер Російського імператорського флоту XIX ст.

Інше 

 Тур, гурій, каїрн — штучна споруда у вигляді кам'яної гірки, часто у формі піраміди, яку викладають у горах для позначення маршруту або вершини гори.
 14814 Гурій - астероїд.